Partit Laborista Escocès
 Partit Laborista Georgià
 Partit Laborista Gal·lès
 Partit Laborista (Irlanda)
 Partit Laborista d'Irlanda del Nord
 Partit Laborista Israelià
 Partit Laborista (Malta)
 Partit Laborista Noruec
 Partit Laborista de Nova Zelanda
 Partit Laborista (Regne Unit)
 Partit Laborista Australià
 Partit del Treball (Països Baixos)